Нуева Гвадалупе има више значења:

 Нуева Гвадалупе (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Гвадалупе (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику